Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по эстафетам. 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых сборные являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых сборные стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по эстафетам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по эстафетам (женщины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по смешанным эстафетам на сайте IBU 

Эстафеты